Асатря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Асатрян, Аветис Раганович — старший чабан колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Асатрян, Айк (1900—1956) — армянский философ.
 Асатрян, Алексан Асатурович — директор Шагриарской МТС, Герой Социалистического Труда.
 Асатрян, Анушаван Зограбович — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Асатрян, Арам Апетович (1953—2006) — армянский эстрадный певец и композитор.
 Асатрян, Баграт Арташесович (род. 1956) — армянский банкир.
 Асатрян, Ваагн Феликсович (1977—2020) — армянский военный деятель, полковник ВC Армении, Национальный Герой Армении.
 Асатрян, Гегам Магносович (1920—1995) — армянский советский живописец, художник театра и кино.
 Асатрян, Ленник Николаевич — дояр, Герой Социалистического Труда.
 Асатрян, Овсеп Александрович (1925 — ?) — советский футболист, тренер.
 Асатрян, Рубен Саркисович (род. 1950) — армянский инженер, управленец, генеральный директор АО «Москвич».
 Асатрян, Сирануш Еремовна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также 

 Асратян

Примечания